Edward Adrian Wilson (1872 – 1912), explorador polar anglès
 Edward Osborne Wilson (1929 – 2021), entomòleg, biòleg i professor universitari nord-americà